Натуральне число 787
 787 рік до нашої ери
 787 рік нашої ери